Naomi Osaka vann titeln efter att ha besegrat Victoria Azarenka med 1–6, 6–3, 6–3 i finalen.

Bianca Andreescu var regerande mästare, men hon drog sig ur turneringen på grund av oro för den pågående coronaviruspandemin. Totalt fem spelare som var rankade topp 10 drog sig ur turneringen, bland annat även Ashleigh Barty och Simona Halep. Sammanlagt saknades 24 spelare som var rankade topp 100 från turneringen.

Seedning

 Karolína Plíšková (Andra omgången)
 Sofia Kenin (Fjärde omgången)
 Serena Williams (Semifinal)
 Naomi Osaka (Mästare)
 Aryna Sabalenka (Andra omgången)
 Petra Kvitová (Fjärde omgången)
 Madison Keys (Tredje omgången, drog sig ur)
 Petra Martić (Fjärde omgången)
 Johanna Konta (Andra omgången)
 Garbiñe Muguruza (Andra omgången)
 Elena Rybakina (Andra omgången)
 Markéta Vondroušová (Andra omgången)
 Alison Riske (Andra omgången)
 Anett Kontaveit (Fjärde omgången)
 Maria Sakkari (Fjärde omgången)
 Elise Mertens (Kvartsfinal)
 Angelique Kerber (Fjärde omgången)
 Donna Vekić (Tredje omgången)
 Dayana Yastremska (Andra omgången)
 Karolína Muchová (Fjärde omgången)
 Ekaterina Alexandrova (Andra omgången)
 Amanda Anisimova (Tredje omgången)
 Yulia Putintseva (Kvartsfinal)
 Magda Linette (Tredje omgången)
 Zhang Shuai (Första omgången)
 Sloane Stephens (Tredje omgången)
 Ons Jabeur (Tredje omgången)
 Jennifer Brady (Semifinal)
 Veronika Kudermetova (Första omgången)
 Kristina Mladenovic (Andra omgången)
 Anastasija Sevastova (Andra omgången)
 Rebecca Peterson (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser

Externa länkar
US Open 2020 – Lottning och resultat på International Tennis Federations webbplats

US Open i tennis – Damsingel
Damsingel